Султа́н Амет-Хан (; ) — советский военный лётчик-ас крымскотатарского и лакского происхождения, участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза (1943, 1945). Член ВКП(б) с 1942 года.

Выпускник 1-й Качинской военной авиационной школы в годы Великой Отечественной войны прошёл путь от лётчика до командира эскадрильи 9-го гвардейского истребительного авиационного полка. 31 мая 1942 года совершил под Ярославлем свой первый воздушный таран немецкого бомбардировщика «Юнкерс-88». Участвовал в Сталинградской битве, в ходе которой зарекомендовал себя асом. Последний свой воздушный бой провёл 29 апреля 1945 года над находящимся в черте Берлина аэродромом «Темпельхоф», сбив «Фокке-Вульф 190» (30-я одиночная воздушная победа, 49-я вместе с групповыми).

После войны — лётчик-испытатель Лётно-исследовательского института в Жуковском, подполковник (1946), заслуженный лётчик-испытатель СССР (1961), лауреат Сталинской премии (1953). За время лётной работы он освоил около 100 типов летательных аппаратов, его налёт составил 4237 часов. Погиб при испытании самолёта 1 февраля 1971 года.

Биография 
Родился 20 октября 1920 года в местечке Алупка Дерекойской волости Ялтинского уезда Таврической губернии в семье рабочего. Отец — лакец (родом из аула Цовкра-1 в Дагестане) Султан Амет-хан, мать — крымская татарка Насибе. По родителям Амет-Хана считают своим национальным героем как в Дагестане, так и крымские татары. 

По словам дагестанского поэта Расула Гамзатова, на вопрос «Чей же ты?» в беседе с ним Амет-Хан ответил:
Я герой не татарский и не лакский. Я — Герой Советского Союза. А чей сын? Отца с матерью. Разве можно их отделить друг от друга?

В советском паспорте и во всех прочих документах обозначал себя татарином. При рождении получил имя Амет в честь деда. По утверждению историка А. Симонова, правильное написание имени и отчества Героя должно быть таким: Амет Султанович Амет-хан. При поступлении в лётное училище данные на курсанта были записаны по крымскотатарскому обычаю — вначале собственное имя, а затем имя отца. В результате возникла путаница, и имя отца стали считать именем Героя. В итоге сыновья Амет-хана Султана по паспортам значатся как Арслан Султанович Амет-хан и Станислав Султанович Амет-хан (хотя правильно должно быть Арслан Аметович Амет-хан и Станислав Аметович Амет-хан). Амет часто шутил над созвучностью своего имени: «Я сам и хан и султан!»

В 1937 году окончил 7 классов и поступил в железнодорожное фабрично-заводское училище (ФЗУ) в Симферополе. После окончания учёбы в ФЗУ в 1938 году работал слесарем в железнодорожном депо в Симферополе. Одновременно учился в симферопольском аэроклубе, который успешно окончил в 1938 году.

В РККА с февраля 1939 года. В 1940 году, по окончании 1-й Качинской Краснознамённой военной авиационной школы имени А. Ф. Мясникова, в звании младшего лейтенанта, направлен в 122-й иап пилотом. Из 122-го иап направлен младшим лётчиком в 4-й истребительный авиационный полк (Одесский военный округ), дислоцировавшийся под Кишинёвом. Занимал должность командира звена, замкомандира и командира авиаэскадрильи. Летал на самолётах И-15 и И-153. Встретил войну в Молдавии.

В Великой Отечественной войне 
Уже 22 июня 1941 года младший лётчик 4-го истребительного авиационного полка Амет-Хан Султан выполнил несколько боевых вылетов на истребителе И-153 на разведку и штурмовку наступающего врага. Осенью 1941 года прикрывает небо Ростова-на-Дону. Зимой 1942 года полк переучивается на «харрикейны».

С марта 1942 года 4-й истребительный авиационный полк находится в составе ПВО города Ярославля. Здесь Амет-Хан Султан одержал свою первую воздушную победу. 31 мая 1942 года, израсходовав в атаках весь боезапас, он таранил на «Харрикейне» вражеский бомбардировщик «Юнкерс-88», ударив его левой плоскостью снизу. При ударе «харрикейн» Амет-Хана застрял в загоревшемся «юнкерсе». Лётчику удалось выбраться из кабины своего самолёта и воспользоваться парашютом. Спустя несколько дней Амет-Хана пригласили в Ярославль, где городской комитет обороны наградил его именными часами и почётной грамотой при большом стечении народа на Советской площади, на которой был выставлен для всеобщего обозрения «юнкерс». Позже за подвиг, совершённый в небе над Ярославлем, лётчик был награждён орденом Ленина. В 2010 году в Ярославле установлен памятник этим событиям. По словам самого Амет-Хана, он считал, что совершил в атаке ошибку пилотирования, потеряв свой самолёт, хотя многие лётчики выполняли «таран», сажая свой истребитель сверху на вражеский самолёт и разрушая его с помощью шасси: «[Амет-Хан] отчётливо понял свою ошибку: если бы таранил сверху, как делают другие, то, глядишь, приземлился бы на своём самолёте».

Летом 1942 года Амет-Хан воюет под Воронежем на самолёте Як-1, а с августа 1942 года на самолёте Як-7Б участвует в Сталинградской битве. Здесь он зарекомендовал себя как признанный ас и был включён в состав 9-го гвардейского истребительного авиационного полка, своеобразной сборной советских лётчиков, созданной для противодействия немецким асам. В состав этой группы, кроме него, вошли признанные асы: будущие дважды Герои Советского Союза Владимир Лавриненков, Алексей Рязанов, Иван Степаненко и будущие Герои Советского Союза Иван Борисов и Борис Ерёмин. Под Сталинградом Амет-Хан был сбит и второй раз спасся с помощью парашюта.

В октябре 1942 года Амет-Хан Султан становится командиром 3-й авиаэскадрильи 9-го гвардейского истребительного авиационного полка, в составе которого он воевал до конца войны. За тактику атаки противника с высоты командующий 8-й воздушной армией генерал Т. Т. Хрюкин разрешил Амет-Хану Султану нарисовать на фюзеляже своего самолёта орла.

После переучивания на «Аэрокобру» он участвует в освобождении Ростова-на-Дону, в ожесточённых воздушных боях на Кубани, в освобождении Таганрога, Мелитополя, Крыма. В январе 1944 года в паре со своим ведомым, Героем Советского Союза Иваном Борисовым, Амет-Хан принудил к посадке на свой аэродром немецкий связной самолёт «Шторх». После краткого знакомства с кабиной незнакомой для него машины он совершил на ней самостоятельный полёт.

Во время отпуска в городе Алупка стал свидетелем депортации крымскотатарского народа 18-20 мая 1944 года. При депортации в присутствии Амет-Хана сотрудниками НКВД был арестован его младший брат Имран, которому вменили обвинение и затем судили военным трибуналом за то, что он являлся членом вспомогательной охранной полиции Schutzmannschaft («Шума»), вовлечённой в военные преступления в концлагере «Красном». Известен также рассказ командира партизанского отряда Николая Дементьева, который был послан для эвакуации семьи Амет-Хана, но семья лётчика отказалась покинуть Крым, после чего партизанский отряд попал в засаду шуцманшафт. Литературная версия драматической встречи Амет-Хана с семьёй в период депортации и известие об аресте Имрана изложены в книге Буты Бутаева, который написал её по личным беседам с самим Амет-Ханом. Литературная версия Буты Бутаева послужила основанием для рассказов, что Амет-Хан смог защитить своих родителей от депортации, что не подтверждается какими-либо документами. На самом деле при депортации не считались семьями крымских татар семьи, где крымская татарка была замужем за представителем другой национальности. Отец Амет-Хана был дагестанцем (лакцем), поэтому семью не депортировали — только Имран ответил за свои действия.

После отдыха летом 1944 года и перехода на новый истребитель Ла-7, Амет-Хан воюет в Восточной Пруссии, участвует во взятии Берлина.

Последний свой воздушный бой гвардии майор Амет-Хан Султан провёл 29 апреля 1945 года над находящимся в черте Берлина аэродромом «Темпельхоф», сбив «Фокке-Вульф 190».

Всего за время войны Амет-Хан Султан совершил 603 боевых вылета (из них 70 — на штурмовку живой силы и техники противника), провёл 150 воздушных боёв, в которых сбил лично 30 и в составе группы 19 самолётов противника.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1136) командиру эскадрильи 9-го Одесского Краснознамённого гвардейского истребительного авиационного полка капитану Амет-Хану Султану присвоено 24 августа 1943 года. Второй медалью «Золотая Звезда» помощник командира по воздушно-стрелковой службе того же полка (1-я воздушная армия) гвардии майор Амет-Хан Султан награждён 29 июня 1945 года.

Послевоенная карьера 
После окончания войны, по распоряжению Верховного главнокомандующего, все лётчики-асы были направлены на учёбу в академии. С августа 1945 года Амет-Хан — слушатель Военно-воздушной академии в Монино. Но в начале 1946 года лётчик подаёт рапорт, в котором пишет: «Трезво взвешивая уровень своих знаний, не вижу возможности дальнейшей учёбы. Поэтому прошу отчислить меня, так как не уверен, что выдержу пять лет учёбы в академии». Его рапорт был удовлетворён, и в апреле 1946 года майор Амет-Хан Султан был уволен в запас.

Однако лётчик не мог жить без неба и поэтому всеми силами стремился вернуться к лётной профессии. Долгое время это ему не удавалось, Амет-Хан впал в депрессию, злоупотреблял спиртным, начал опускаться. Но благодаря поддержке и помощи боевых друзей в феврале 1947 года Амет-Хан Султан становится лётчиком-испытателем Лётно-исследовательского института в Жуковском.

За короткий срок он выдвинулся в число лучших испытателей. В 1949 году ему присвоен третий класс лётчика-испытателя, в январе 1950 года — второй класс, а уже в сентябре 1952 года Амет-Хан Султан становится лётчиком-испытателем 1-го класса. Он с успехом выполняет самые различные испытания.

В июне 1949 года совместно с И. Шелестом на самолёте Ту-2 проводит первую в стране полностью автоматическую дозаправку в воздухе.

В конце 1949 года Я. И. Верников и Амет-Хан Султан выполняют первый полёт на опытном всепогодном двухместном истребителе-перехватчике ОКБ А. И. Микояна И-320 («Р-2») и в 1949—1950 годах проводят его заводские испытания.

В 1951—1953 годах Амет-Ханом совместно с С. Н. Анохиным, Ф. И. Бурцевым и В. Г. Павловым были проведены полные испытания пилотируемого аналога самолёта-снаряда КС («Комета»). Самолёт-аналог (его называли К) был предназначен для отработки самолёта-снаряда КС типа «воздух-корабль» в пилотируемом режиме. Аналог подвешивался под самолёт Ту-4КС, самолёт-носитель набирал 3000 метров, после чего отцеплял самолёт-аналог. Уже в свободном падении автоматика включала двигатель, и самолёт-снаряд летел на цель. В ходе испытаний по этой теме Амет-Хан выполнил первый полёт К с земли (4 января 1951 года), первый старт с самолёта-носителя (в мае 1951 года) и большое количество полётов с отцепкой от самолёта-носителя. После одной отцепки двигатель самолёта-снаряда сразу не запустился, и только благодаря выдержке Амет-Хана, не покинувшего машину, а продолжавшего попытки запуска двигателя (которые увенчались успехом лишь у самой земли), опытная машина была спасена. За проведение этих испытаний Амет-Хану Султану в 1953 году была присуждена Сталинская премия 2-й степени.

Множество полётов были выполнены Амет-Ханом для отработки систем катапультирования из различных самолётов. 12 ноября 1958 года, во время испытаний катапультного кресла для самолётов Су-7 и Су-9 парашютистом-испытателем В. И. Головиным, на самолёте МиГ-15УТИ произошёл взрыв порохового патрона стреляющего механизма катапульты. Был пробит топливный бак самолёта, обе кабины были залиты горючим, возникла угроза пожара. В. И. Головин не мог покинуть самолёт из-за деформации катапультного кресла. В этой ситуации Амет-Хан Султан принял решение сажать самолёт. Посадка была выполнена безукоризненно, и жизнь товарища была спасена.

В 1956 году вместе с рядом бывших партийных и советских работников Крымской АССР Амет-Хан Султан подписал письмо с просьбой о реабилитации крымских татар, направленное в ЦК КПУ.

23 сентября 1961 года Амет-Хану Султану было присвоено звание «Заслуженный лётчик-испытатель СССР» (номер знака — 38). За время лётной работы он освоил около 100 типов летательных аппаратов, его налёт составил 4237 часов.

Жил в городе Жуковский Московской области.

Погиб 1 февраля 1971 года под Егорьевском (Московская область) при выполнении испытательного полёта на летающей лаборатории Ту-16, предназначенной для испытания нового реактивного двигателя.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Список побед 
Наиболее известная версия списка побед лётчика была составлена историками авиации Андреем Симоновым и Михаилом Быковым, по которой всего Амет-Ханом было сбито 30 самолётов самостоятельно и 19 в группе за 603 боевых вылетов в 150 воздушных боях.

Награды 

Советские государственные награды и звания:
 медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 1136, 24 августа 1943, № 66, 29 июня 1945);
 ордена Ленина (23 октября 1942, 14 февраля 1943, 24 августа 1943);
 ордена Красного Знамени (31 июля 1942, 13 октября 1943, 20 апреля 1945, 3 февраля 1953);
 орден Александра Невского (7 апреля 1944);
 орден Отечественной войны I степени (20 января 1945);
 орден Красной Звезды (5 ноября 1941);
 орден «Знак Почёта» (31 июля 1961);
 медали.
 Почётный крымчанин (26 апреля 2000, посмертно)
 Почётный гражданин города Алупка (2010, посмертно).

Семья 
 Отец: Султан Аметхан.
 Дед (по матери): Бекир Садла.
 Мать: Насибе.
 Сестра: Фатма, дожила до четырёх лет.
 Брат: Имран. Во время немецкой оккупации Крыма сотрудничал с немцами, служил во вспомогательной полиции. После окончания войны арестован органами НКВД.
 Жена: Фаина Максимовна (в девичестве — Данильченко).
 Дети: Станислав, Арслан.
 Внучка: Вероника (дочь Станислава).

Память

Памятные знаки 
Бронзовые бюсты лётчика установлены в его родном городе Алупка, в Махачкале (на проспекте, носящем его имя и напротив здания аэровокзала) и в ауле Цовкра.

В 2007 году в Феодосии на Аллее Героев установлен бюст лётчика.

В 2010 году в Ярославле на проспекте Авиаторов был установлен памятник лётчику.

В 2013 году открыт памятник в Киеве на Аллее Воинской Славы.

В 2015 году памятный знак Амет-хану Султану был открыт в деревне Дымокурцы под Ярославлем на месте его приземления.

8 мая 2015 года открыт памятник в районном центре Кулинского района Дагестана — селе Вачи.

Его именем названы: площадь в Симферополе, улицы в Алупке, Судаке, Волгограде, Жуковском, Каспийске, Мелитополе, Ростове-на-Дону, Казани и ряде других городов, посёлков и сёл; микрорайон в Саках, проспект в Махачкале. Также его именем названы аэроклуб в Симферополе; горный пик в Дагестане; аэропорт Махачкалы; малая планета (6278) Амет-Хан, платформа на 34-м километре линии Остряково — Евпатория; лицей-школа № 8 города Каспийска, школа № 27 г. Махачкала и школа села Новокули Республики Дагестан.

На здании Симферопольского железнодорожного вокзала Амет-Хану установлена мемориальная доска.

Мемориальная доска памяти Амет-хана Султана установлена в г. Жуковском на д. 1 по улице его имени

В 2015 году Верховная рада Украины приняла постановление о присвоении имени Амет-Хана Султана расположенному в Крыму и контролируемому Россией аэропорту «Симферополь». Руководство аэропорта по этому поводу заявило, что оно руководствуется нормативными актами Российской Федерации и реагировать на данное постановление не видит смысла. В Государственной думе России также заявили, что данное решение не имеет для России никакой юридической силы.

В октябре 2015 года на здании штаба 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа в Ростове-на-Дону открыта мемориальная доска.

Законом Республики Дагестан от 8 февраля 2016 года № 7, была учреждена государственная награда Республики Дагестан — медаль имени Амет-Хана Султана.

В 2022 году Банком России в рамках серии «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» выпущена серебряная монета номиналом 2 рубля, посвященная Амет-Хану Султану.

Музей Амет-Хана Султана 

С 1993 года в Алупке существует Музей дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана (с 2001 года — отдел Крымскотатарского музея искусств), в котором работает постоянно действующая экспозиция, посвящённая жизни, пути и лётно-испытательной деятельности советского лётчика, а также его семье и боевым соратникам. Здесь представлены воспоминания участников Великой Отечественной войны, коллег и соратников по лётно-испытательной работе, фотографии, архивные документы, письма, книги, личные вещи и награды Амет-Хана Султана, лётное обмундирование и др. Среди экспонатов представлены макеты самолётов времён Великой Отечественной войны, а также послевоенного периода как военной, так и гражданской авиации. На открытой площадке рядом с музеем размещены макет самолёта Ла-5, подаренный после съёмок художественного фильма «Хайтарма», и КС-1.

В искусстве 
«Вспоминая Амет-Хана» 137/106 х м 1975 год Заслуженный деятель искусств УзССР художник Эминов Кязим Ибраимович (1928—1976) работа не закончена.

«Ай-Петри помнит…» (памяти Аметхана) 230/80 х м 2012 год Заслуженный художник АРК Эминов Рустем Кязимович (1950).

Амет-Хан Султан — главный герой снятого в 2013 году художественного фильма «Хайтарма» («Возвращение») (режиссёр и исполнитель главной роли — Ахтем Сейтаблаев).

См. также 
 Список лётчиков-асов Второй мировой войны

Комментарии

Примечания

Литература 
Энциклопедии и справочники
 [www.az-libr.ru/index.htm?Persons&000/Src/0006/e90b8d4b Амет-Хан Султан] // 
 
 Авиация: Энциклопедия / Главный редактор: Г. П. Свищёв. — : Большая Российская энциклопедия, 1994. — С. 55. — 766 с. — ISBN 5-85270-086-X
 
 Амет-Хан Султан 1920—1971 // 
 Амет-Хан Султан 1920—1971 // 
 Амет-Хан С. (1920—1971) // Кто был кто в Великой Отечественной войне. Люди События. Факты: краткий справочник / под ред. О. А. Ржешевского. — : Республика, 1995. — С. 25. — 416 c. — ISBN 5-250-02435-1
 Амет-Хан Султан //  — ISBN 5250013783, 9785250013789
 
 Исследования
 
 
 

 Некоторые очерки и мемуары
 Ковалёв С. Меч Амет-Хана // 
 
 
 Люди бессмертного подвига. 4-е изд., испр. и доп. — Книга 1. — , 1975. — С. 28-39.
 Путерброт А. Т. Боевая слава Дагестана / предисл. С. Х. Халилова. — Махачкала: Дагестанское кн. изд., 1988. — С. 6-11. — 365 с.
 

Библиографические списки
 В полёте, полном дерзновенья: К 80-летию со дня рождения Амет-Хана Султана / Сост. Р. И. Ушатая. — Симферополь: ЦГБ им. К. А. Тренева, 2000. — 20 с.

Документальные фильмы 
 Наш друг Амет-хан Султан. Сценарий Я. Аранович, И. Шелест. Лётно-исследовательский институт имени М. М. Громова (1971).

Ссылки 
 
 Могила А.Султана
 Фотографии Амет-Хана Султана у самолётов в 9 гиап
 Мемориал испытателей
 Улица, названная его именем в Крымском селе Межводное Черноморского района.
 Улица, названная его именем в Крымском городе Алупка.
 Сайт «Жизнь, отданная небу»
 Три встречи — Ю. Б. Османов об Аметхане Султане.
 Амет-Хан Султан // Герои Дона : биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека ; сост. Н. Н. Зайцева. Ростов-на-Дону, 2017 – .

 
Дважды Герои Советского Союза
Выпускники Качинского высшего военного авиационного училища
Военнослужащие ПВО Великой Отечественной войны
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Участники Сталинградской битвы
Участники битвы за Днепр
Военные лётчики СССР
Лётчики, совершившие таран
Сотрудники ЛИИ
Погибшие в авиакатастрофах в РСФСР
Погибшие при испытании боевой техники
Члены КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Почётные крымчане